Elitettan 2015 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och är den tredje upplagan av Elitettan, och innebar att Djurgårdens IF och Kvarnsvedens IK kvalificerade sig för Damallsvenskan 2016.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 2015
Fotbollssäsongen 2015
2015